Хосе Эмилио Амависка Гарате (; 19 июня 1971, Ларедо, Кантабрия) — испанский футболист, игравший за сборную Испании.

Карьера 
Амависка начал карьеру в клубе «Ларедо», откуда он перешёл в «Реал Вальядолид», в составе которого он дебютировал в Примере в матче с «Сельтой». В сезоне 1991/92 Амависка был отдан клубу «Льеида» из второго испанского дивизиона, там он провёл удачный сезон, забив 14 голов в 36 матчах. А спустя год получил Золотую медаль за заслуги в Кантабрийском спорте и Золотую медаль от Хунта де Кастилья-Леон.

В 1994 году Амависка был приобретён клубом «Реал Мадрид», став первой покупкой нового главного тренера клуба Хорхе Вальдано. В «Реале» Амависка создал грозную пару с другим форвардом Иваном Саморано, по окончании сезона, в котором «Реал» выиграл испанское первенство, Амависку признали лучшим футболистом страны. В последующие годы, однако, Амависка часто оказывался на скамье запасных, а после прихода в «Реал» Гуса Хиддинка, который не видел форварда в команде, Амависка был вынужден покинуть клуб.

Из «Реала» Амависка перешёл в январе 1999 года в «Расинг» Сантандера, за который он провёл 2 сезона, затем выступал за «Депортиво», выиграв с командой кубок Испании в 2002 году. Завершил карьеру Амависка в «Эспаньоле» в 2005 году.

В сборной Испании Амависка начал выступать с молодёжного состава. В 1992 году он поехал на Олимпиаду, где испанцы завоевали золотые медали. В первой сборной Испании Амависка дебютировал 7 сентября 1994 года в гостевом матче с Кипром, где испанцы победили 2:1. Всего за сборную Испании Амависка провёл 15 матчей и забил 1 гол.

Достижения

Командные 
 Золотой медалист Олимпиады: 1992
 Обладатель суперкубка Испании: 1994, 1996, 2002
 Чемпион Испании: 1995, 1997
 Победитель Лиги чемпионов: 1998
 Обладатель межконтинентального кубка: 1998
 Обладатель кубка Испании: 2002

Личные 
 Футболист года в Испании: 1995 (по версии «Don Balón» и «El País»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sportec.es
 Профиль на elmundo.es 

Родившиеся в Кантабрии
Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Испании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Эспаньол»